Bignami je priimek več oseb:    
 Editrice Bignami, italijanski urednik
 Luigi Bignami, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Riccardo Bignami, italijanski general